Balearica puede referirse a:

Balearica, un género representado por dos especies de aves gruiformes.
Balearica, una región de España que fue una provincia romana constituida en el Bajo Imperio.